Save Your Love kan syfta på:

Save Your Love (Tracie Spencer) – den första singeln från Tracie Spencers andra album
Save Your Love (Renée & Renato) – en sång framförd av duon Renée & Renato
Save Your Love (Kiss) – en låt av KISS på albumet Dynasty från 1979.